Йована Якшич (, в замужестве Йович, ; родилась 30 сентября 1993 года в Белграде, СРЮ) — сербская теннисистка; победительница 15 турниров ITF (14 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Йована — одна из двух детей Александра и Даниелы Якшичей; у неё есть брат Милан. Сербка — не первый человек в семье, серьёзно занимающий спортом: ей отец в своё время занимался боксом и карате (имея по нему чёрный пояс), а мать — играла в теннис и позже тренировала дочь.

Якшич-младшая в теннисе с восьми лет. На корте Йована предпочитает активные атакующие действия у задней линии; лучший удар — форхенд; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2014 — 115
 2013 — 167
 2012 — 420
 2011 — 600
 2010 — 1073
 2009 — 1023

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (14)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Сербии